Die Karte von dem Großherzogthume Hessen ist ein Kartenwerk. Sie besteht aus 32 Blättern im Maßstabe 1 : 50000. Sie datiert auf die Jahre 1823 bis 1850.

Ihr vollständiger Titel lautet: 



Kartenschnitt

Siehe auch 
 Liste von Kartenwerken

Weblinks

Einzelnachweise 

Geographie (Hessen)
Kartografisches Werk (Deutschland)